Kis Dezső
 Kis Dezső (1947–2023) sportújságíró (Veszprém Megyei Napló)
Kiss Dezső
 Kiss Dezső (1833–1921) operaénekes (tenor)
 Kiss Dezső (1883–1966) újságíró, műfordító
 Kiss Dezső (1929–2001) atomfizikus, az MTA tagja
 Kiss Dezső (1950) autóversenyző
 Kiss Dezső (1950) pilóta